

Personen 
Izjaslav van Polotsk (978-1001)
Izjaslav I van Kiev (1024-1078)
Izjaslav II van Kiev (1096-1152)
Izjaslav III van Kiev
Izjaslav IV van Kiev

Plaatsen 
 Izjaslav (Oekraïne), een stad in de Oekraïense oblast Chmelnytsky
 Gouvernement Izjaslav,  een voormalig gouvernement  binnen het Keizerrijk Rusland